Setting (englisch für „Anordnung“, „Schauplatz“) bezeichnet
 in Literatur, Theater und Film den Schauplatz oder Ort und den (historischen) Zeitpunkt der Handlung
 Setting (Psychologie), die spezifische Gestaltung der Therapieumstände in der Psychologie
 in der Pädagogik ein Konstellationsrahmen für ein Unterfangen, welches Lernen lenkt, siehe Setting (Pädagogik)
 in der Sozialarbeit die äußere Umgebung, die Räumlichkeiten und die Atmosphäre für Gespräche und Beratungen, siehe Setting (Sozialarbeit)
 Set und Setting, in der Terminologie Timothy Learys die äußeren Umstände, unter denen eine Droge eingenommen wird
 Setting (Einheit), ein dänisches Volumenmaß